Buslijn 127 (Amsterdam-Vinkeveen)
Buslijn 127 (Alkmaar-Hoorn)
Buslijn 127 (De Meern-Kockengen)
Buslijn 127 (Breda-Tilburg)